Domenico dell'Allio – architetto italiano
 Donato Felice Allio – architetto italiano
 Garvo Allio – famiglia della val d'Intelvi
 Matteo Garvo Allio – scultore italiano
 René Allio – regista francese
 Tommaso Garvo Allio – scultore italiano